Bosznia-Hercegovina
Orašje, Posavina kanton székhelye és községe
Orašje, Tuzla községhez tartozó település

 Szerbia
Orašje, Varvarin községhez tartozó település